Hattenhof ist der Name von

 Hattenhof (Neuhof), Gemeindeteil von Neuhof, Landkreis Fulda, Hessen
 Hattenhof (Weißenburg), Stadtteil von Weißenburg, Mittelfranken, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern